Il singolare del torneo di tennis Melbourne Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter McNamara che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-4, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Peter McNamara (campione)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Chris Lewis (semifinali)

 Mark Edmondson (quarti di finale)
 Bruce Manson (secondo turno)
 John Fitzgerald (quarti di finale)
 Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Indoor 1981